El término Gran incendio puede referirse a:

 El Gran Incendio de Chicago.
 El Gran Incendio de Esmirna.
 El Gran Incendio de Guayaquil.
 El Gran Incendio de Londres.
 El Gran Incendio de Meireki.
 El Gran Incendio de Roma.
 El Gran Incendio de Toronto.
 El Gran Incendio de Valparaíso.